Сазово:

 Сазово — деревня в Калтасинском районе Башкортостана.
 Сазово — река в России, протекает в Республике Башкортостан, Оренбургской области.